Normandia (Roraima) – een gemeente in Brazilië
 Normandia (geslacht) – een geslacht van beekkevers